WAA steht für:
 Wiederaufarbeitungsanlage, Anlage zur Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernbrennstäbe
 Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, in Deutschland geplante aber nicht realisierte Wiederaufbereitungsanlage
 Waffenamtsabnahmestempel, Wehrmachtsabnahmestempel – auf Gerätschaften die offiziell vom Hersteller abgenommen wurden (bei Schusswaffen als Schlagstempel bezeichnet)
 Washingtoner Artenschutzübereinkommen
 Weimarer Arnimausgabe, historisch kritische Ausgabe der Werke des Dichters Achim von Arnim im Tübinger Max Niemeyer Verlag
 World Athletic Association, Weltboxverband
 Westair Aviation (ICAO-Code), namibische Fluggesellschaft
 Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, amateurastronomischer Verein in Wien

waa steht für:
 Walla Walla (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sahaptian-Sprachen

Abkürzung